Трофимюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Трофимюк, Збых (род. 7 апреля 1979, Варшава, ПНР) — австралийский актёр
 Трофимюк, Николай Афанасьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.